Lopassó steht für:
 Lopassó, bis 1907 ungarischer Name der Gemeinde Dolný Lopašov in der Slowakei
 Lopassó, bis 1907 ungarischer Name der Gemeinde Lopašov in der Slowakei